Мінді МакКріді - Мелінда Гейл МакКріді (Malinda Gayle McCready)  30 листопада 1975 -  17 лютого 2013) — американська кантрі співачка.
 Майк Маккріді (нар. 5 квітня 1966) - американський гітарист групи Pearl Jam.
 Роберт Джозеф МакКріді (Mayor Robert Joseph "RJ" MacCready) - персонаж із комп'ютерної гри серії Fallout, що розроблена Bethesda Game Studios, у частинах Fallout 3 (мер Літл-Лемплайт, тільки за його допомоги можливо потрапити до Сховища 87) та Fallout 4 (найманець).